Schumann est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Camillo Schumann (1872-1946), compositeur et organiste allemand ;
 Clara Schumann (1819-1896), pianiste allemande, épouse de Robert Schumann ;
 Coco Schumann (1924-2018), joueur allemand de jazz ;
 Elisabeth Schumann (1888-1952), chanteuse d'opéra allemande ;
 Erik Schumann (1925-2007), acteur allemand ;
 Ernestine Schumann-Heink (1861-1936), cantatrice américaine d'origine autrichienne ;
 Felix Schumann (1854-1879), poète prussien ;
 Friedrich Schumann (1893-1921), tueur en série allemand ;
 Georg Schumann (1866-1952), compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand ;
 Gerold Schumann, dramaturge allemand ; 
 Horst Schumann (1906-1983), médecin allemand ;
 Kai Schumann (1976-), acteur allemand ;
 Karl Moritz Schumann (1851-1904), botaniste allemand ;
 Manfred Schumann (1951-), bobeur ouest-allemand ;
 Margit Schumann (1952-2017), lugeuse allemande ;
 Maurice Schumann (1911-1998), homme politique français ;
 Nils Schumann (1978-), athlète allemand ;
 Otto Schumann (1886-1952), général allemand ;
 Patricia Schumann (1975-), actrice danoise ;
 Ralf Schumann (1962-), tireur sportif allemand ;
 Regine Schumann (1961-), peintre et light artiste allemande ;
 Robert Schumann (1810-1856), compositeur allemand ;
 Rudi Schumann (1947-), joueur allemand de volley-ball ;
 Peter Schumann (1934-), metteur en scène, marionnettiste et sculpteur américain ;
 Victor Schumann (1841-1913), physicien allemand ;
 Winfried Otto Schumann (1888-1974), physicien allemand.
Jannik Schümann, acteur allemand.
 Rudolf Schumann (1995), compositeur russe de musique instrumentale.

Autres 
 (4003) Schumann, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme germanique
Patronyme allemand